Клинтон Ренард «Микки» Мур (; род. 4 ноября 1975 года, Оринджберг, штат Южная Каролина) — американский профессиональный баскетболист, выступавший за команды Национальной баскетбольной ассоциации: «Детройт Пистонс», «Бостон Селтикс», «Атланта Хокс», «Нью-Джерси Нетс», «Юта Джаз», «Лос-Анджелес Клипперс», «Сиэтл Суперсоникс», «Сакраменто Кингз» и «Голден Стэйт Уорриорз». Играл Мур на позициях тяжёлого форварда или центрового.

Статистика в НБА

Ссылки 
 Микки Мур на официальном сайте НБА
 Нарезка моментов Микки Мура в сезоне 2006-07

Баскетболисты США
Игроки «Детройт Пистонс»
Игроки «Атланта Хокс»
Игроки «Бостон Селтикс»
Игроки «Юта Джаз»
Игроки «Лос-Анджелес Клипперс»
Игроки «Сиэтл Суперсоникс»
Игроки «Нью-Джерси Нетс»
Игроки «Сакраменто Кингз»
Игроки «Голден Стэйт Уорриорз»
Игроки «Рино Бигхорнс»